Religião
●Trindade (cristianismo) — perspectiva cristã de Deus constituído por três pessoas distintas

●Trimúrti - perspectiva hindu da divindade constituída por três pessoas representando, o ciclo de criação, preservação e destruição

Trindade e Martim Vaz (Ilha de Trindade) — ao largo do estado do Espírito Santo

Municípios
Trindade (Goiás)
Trindade (Pernambuco)
Trindade do Sul — no Rio Grande do Sul

Bairros
Vila de Trindade — em Paraty, no estado do Rio de Janeiro
Trindade (Florianópolis) — em Santa Catarina

Trindade (Beja) — freguesia
Trindade (Vila Flor) — freguesia
Teatro da Trindade - em Lisboa

Trindade (São Tomé e Príncipe) — vila e capital do distrito de Mé—Zóchi

Outros
Tesouro da Trindade
Trindade (peça) — peça de teatro do brasileiro Caio de Andrade
RbAM Trindade (R-26) — rebocador de alto mar da Marinha do Brasil
Trindade Atlético Clube — clube de futebol brasileiro

 Trinità

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas